Badenschier ist der Familienname folgender Personen:

 Franziska Badenschier (* um 1984) Medizin- und Wissenschaftsjournalistin
 Rico Badenschier (* 1978) Arzt und Politiker (SPD)